Karásek je české příjmení.

Původ příjmení 
Původ příjmení může být od zdrobněliny jména ryby karas. Jiný možný výklad původu je „karásek“ – v některých krajích označení pro housku.

Četnost 
Podle statistiky, zveřejněné Ministerstvem vnitra, je na 219 pořadí četnosti (2443 nositelů). Přechýlenou podobu jména Karásková nosilo ke stejnému datu 2556 žen (221. místo v pořadí)

Známí nositelé příjmení 
 Arnošt Karásek (1920–1969) – český grafik a ilustrátor
 Bedřich Karásek (1890–1958) – pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel a první ředitel muzea v Týně nad Vltavou
 Bohdan Karásek (* 1978) – český filmový režisér, scenárista a hudebník
 Cyprián Karásek Lvovický (1514–1574) – český matematik, astronom a astrolog
 Filip Karásek (* 1985) – český tanečník
 Hellmuth Karasek (1934–2015) – německý novinář, publicista, divadelní a literární kritik z Brna
 Jan Karásek (1764–1809) – vůdce loupežnické bandy, působící na pomezí Čech a Lužice
 Jan Karásek (politik) – český a čs. politik, na konci 60. let 20. století poslanec ČNR
 Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951) – český básník a spisovatel, představitel české dekadence
 Oldřich Karásek (1939–2006) – český fotograf
 Oldřich Karásek (mořeplavec) (* 1933) – český horolezec a mořeplavec
 Svatopluk Karásek (1942–2020) – emeritní evangelický farář a písničkář
 Štefan Karásek (* 1970) – slovenský fotbalista

Fiktivní postavy 
 Alfons Karásek – filmová komediální postava z televizních filmů Sedm žen Alfonse Karáska, Alfons Karásek v lázních, Poslední leč Alfonse Karáska, To byla svatba, strýčku!.

Podobné příjmení 
 Karas

Reference